Округ Алпина (Мичиген)
 Алпина (Мичиген)
 Алпина (Јужна Дакота)
 Алпина (Арканзас)
 Alpina Burkard Bovensiepen GmbH & Co. KG